Australian Open 2016 byl 104. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 18. až 31. ledna 2016. Odehrával se v melbournském Melbourne Parku na 16 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události byli Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Turnaj se řadil do kalendáře mužského okruhu ATP World Tour 2016 a ženského okruhu WTA Tour 2016. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Obhájci titulu v singlových soutěžích byli světové jedničky a držitelé rekordního počtu trofejí v otevřené éře, srbský tenista Novak Djoković a Američanka Serena Williamsová. Američanka ve finále nestačila na Němku Angelique Kerberovou, které podlehla ve třech setech. Srb šestým titulem z Melbourne vyrovnal rekord Australana Roye Emersona, který však trofeje získal ještě před open érou světového tenisu. Obhájkyně deblové trofeje Lucie Šafářová do Austrálie neodcestovala pro pokračující rekonvalescenci po bakteriální infekci.

Ročník zaznamenal divácký rekord návštěvnosti v dosavadní historii turnaje, když do areálu celkově zavítalo 720 363 osob.

104. ročník 
Australian Open 2016 představoval 104. ročník turnaje odehrávajícího se v Melbourne Parku.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru a soutěže juniorů do osmnácti let, které patřily do nejvyšší kategorie Grade A. Na turnaji se odehrávaly singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, jež probíhaly v rámci vozíčkářské UNIQLO Tour, zařazené do kategorie Grand Slamu.

Turnaj se konal na 16 soutěžních dvorcích s tvrdým povrchem Plexicushion se sytým tónováním kvůli vyššímu kontrastu míčku vůči podkladu. Součástí areálu jsou tří hlavní zastřešené kurty – Rod Laver Arena, Hisense Arena a Margaret Court Arena. Hrálo se s míči Wilson. Generálním partnerem byla automobilka Kia.

Čtvrtfinalistka dvouhry Maria Šarapovová na tiskové konferenci, konané 7. března 2016 v Los Angeles oznámila, že během Australian Open 2016 měla pozitivní dopingový nález na kardiakum meldonium. Mezinárodní tenisová federace ji prozatímně zakázala účastnit se turnajů, s platností od 12. března 2016 a případ dále probíhal.

Mediální pokrytí 

V Austrálii byla držitelem práv na živé vysílání stanice Seven Network, na jejímž prvním programu Channel Seven byla přenášena většina utkání. V asijsko-pacifickém regionu se jednalo o televizní kanály CCTV, iQiyi, SMG (ČLR), Fiji One (Fidži), Sony SIX (Indie), WOWOW, NHK (Japonsko), Sky TV (Nový Zéland) a Fox Sports Asia. Na evropském kontinentu byl signál šířen v síti Eurosportu, NOS (Nizozemsko), SRG SSR (Švýcarsko). Britská veřejnoprávní BBC zrušila vysílání měsíc před grandslamem v důsledku rozpočtových škrtů a exkluzivitu na britských ostrovech tak získal Eurosport.

Na Středním východu pak turnaj přenášel beIN Sports a v Africe stanice SuperSport. Pokrytí na americkém kontinentu zajišťovala ESPN, jejíž programy ESPN2 a ESPN3 pokrývaly zápasy ve Spojených státech a ESPN International v dalších amerických regionech. ESPN také poskytla licenci na některé utkání kanálu Tennis Channel.

Vítězové 
V mužské dvouhře v Melbourne Parku pošesté triumfoval první hráč světa Novak Djoković ze Srbska. Vyrovnal tak absolutní mužský rekord Australian Open, jenž držel se šesti vavříny Australan Roy Emerson. Celkově vybojoval jedenáctý grandslamový titul a šedesátý první turnajový triumf na okruhu ATP Tour.

Ženskou dvouhru opanovala 28letá německá tenistka Angelique Kerberová. Stala se tak teprve druhou německou vítězkou grandslamového turnaje ve dvouhře, když napodobila krajanku Steffi Grafovou. Jako první německý tenista od triumfu Grafové na French Open 1999 vyhrála grandslam. Zároveň si vylepšila své nejlepší umístění v žebříčku WTA, ve kterém poskočila ze šestého na druhé místo.

Vítězem mužské čtyřhry se stal sedmý nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal zkušenou kanadsko-českou dvojici, složenou ze 43letého Daniela Nestora a 37letého Radka Štěpánka, po třísetovém průběhu. Oba šampioni dosáhli na premiérový grandslamový titul z mužské čtyřhry. Pro Murrayho to byla patnáctá deblová trofej na okruhu ATP Tour. Soares si připsal dvacátý druhý takový triumf.

Ženskou čtyřhru ovládla první nasazená dvojice světových jedniček Martina Hingisová ze Švýcarska a Sania Mirzaová z Indie. Obě šampiónky získaly třetí společný grandslamový titul. Hingisová získala pátý titul ve čtyřhře na Australian Open a první po 14 letech, pro Mirzaovou to byl první titul z melbournských kurtů v ženské čtyřhře. Obě dvě zároveň prodloužily svou neporazitelnost na 36 zápasů, nejdelší šňůru výher od roku 1990.

Smíšenou soutěž ovládla pátá nasazená rusko-brazilská dvojice Jelena Vesninová a Bruno Soares. Pro Vesninovou to byla premiérová trofej z mixu, když předchozí tři finále z této soutěže prohrála. Soares na melbournských dvorcích triumfoval rovněž poprvé, ovšem už předtím triumfoval dvakrát na US Open v letech 2012 a 2014.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  John Isner – 119 /  Maria Šarapovová – 55;
 Nejrychlejší podání:  Samuel Groth – 235 km/h /  Serena Williamsová – 202 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Jérémy Chardy – 29 /  Maria Šarapovová – 24;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  John Isner – 303 ze 402 (75 %) /  Sara Erraniová – 65 ze 77 (84 %);
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Teimuraz Gabašvili – 69 z 83 (83 %) /  Lucie Hradecká – 24 z 29 (83 %);
 Nejvíce zreturnovaných prvních podání:  Andy Murray – 169 /  Angelique Kerberová – 154;
 Nejvíce vyhraných míčů po druhém podání:  John Isner – 64 z 99 (65 %) /  Kimberly Birrellová – 21 z 32 (66 %);
 Nejvíce zreturnovaných druhých podání:  Novak Djoković – 178 /  Angelique Kerberová – 112;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Andy Murray – 37 /  Angelique Kerberová – 38;
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 42 míčů a byla odehrána mezi Marcelem Granollersem a Johnem Isnerem ve druhém kole za stavu 3–6, 6–7, 4–4 a 15–30 z pohledu Granollerse, který výměnu vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 40 míčů a byla odehrána mezi Heather Watsonovou a Tímea Babosovou v prvním kole za stavu 7–6, 4–4 a 30–0 z pohledu Watsonové, která výměnu vyhrála.

Finanční odměny 
Celkový rozpočet Australian Open 2016 dosáhl rekordní výše 44 miliónů australských dolarů, což znamenalo meziroční nárůst o 10 %. Vítězové dvouhry obdrželi prémii 3 400 000 australských dolarů.

{|class=wikitable style=font-size:96%;text-align:center
|-
!background:#ededed;"|'Soutěž
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!
!
!
|-
|style="background:#ededed;" align=center|dvouhry
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|style="background:#ededed;" align=center|čtyřhry
|A$635 000
|A$315 000
|A$157 500
|A$78 500
|A$43 000
|A$25 500
|A$16 500
|
|
|
|
|-
|style="background:#ededed;" align=center|mix
|A$157 000
|A$78 500
|A$39 250
|A$18 000
|A$9 000
|A$4 500
|
|
|
|
|
|-
|colspan=12| 
|}

 Bodové hodnocení do žebříčku ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

Celý seznamÚplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.  Richard Gasquet → nahradil jej  Kyle Edmund
  Tommy Haas → nahradil jej  Nikoloz Basilašvili
  Andreas Haider-Maurer → nahradil jej  Austin Krajicek
  Thanasi Kokkinakis → nahradil jej  Filip Krajinović
  Lu Jan-sun → nahradil jej  Bjorn Fratangelo
  Juan Mónaco → nahradil jej  Dudi Sela
  Janko Tipsarević → nahradil jej  Malek Džazírí

 Ženy 

Celý seznamÚplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.''
  Alisa Klejbanovová → nahradila ji  Jelizaveta Kuličkovová
  Karin Knappová → nahradila ji  Aljaksandra Sasnovičová
  Lucie Šafářová → nahradila ji  Jarmila Wolfeová
  Galina Voskobojevová → nahradila ji  Kiki Bertensová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy 

 Vítězky:  Lindsay Davenportová /  Martina Navrátilová

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce francouzského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří tenisových svazů pořádajících Grand Slam, Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). USTA je přidělil Noahu Rubinovi a Samanthě Crawfordové. FFT vybrala Quentina Halyse a Océanii Dodinovou.

O další čtyři divoké karty byl v asijsko-pacifickém panregionu sehrán kvalifikační turnaj Asia-Pacific Australian Open Wildcard Playoff v mužském a ženském singlu i deblu. Hrálo se v čínském Šen-čenu mezi 30. listopadem a 6. prosincem 2015. Do grandslamových dvouher postoupili Japonec Jošihito Nišioka a Číňanka Chan Sin-jün. Deblové divoké karty připadly tchajwanskému páru Hsieh Cheng-peng a Yang Tsung-hua, v ženské části pak japonské dvojici Šúko Aojamová a Makoto Ninomijová.

Australský svaz organizoval v prosinci 2015 vlastní kvalifikační turnaj o dvě divoké karty, z něhož vyšli vítězně James Duckworth a Maddison Inglisová.

Mužská dvouhra 
  James Duckworth
  Matthew Ebden
  Quentin Halys
  Lleyton Hewitt
  Omar Jasika
  Jošihito Nišioka
  Noah Rubin
  Jordan Thompson

Ženská dvouhra 
  Kimberly Birrellová
  Samantha Crawfordová
  Océane Dodinová
  Chan Sin-jün
  Priscilla Honová
  Maddison Inglisová
  Tammi Pattersonová
  Storm Sandersová

Mužská čtyřhra 
  Alex Bolt /  Andrew Whittington
  James Duckworth /  John Millman
  Samuel Groth /  Lleyton Hewitt
  Hsieh Cheng-peng /  Yang Tsung-hua
  Omar Jasika /  Nick Kyrgios
  Austin Krajicek /  Donald Young
  Luke Saville /  John-Patrick Smith

Ženská čtyřhra 
  Šúko Aojamová /  Makoto Ninomijová
  Kimberly Birrellová /  Priscilla Honová
  Daniela Hantuchová /  Jarmila Wolfeová
  Jessica Mooreová /  Storm Sandersová
  Tammi Pattersonová /  Olivia Rogowská
  Ellen Perezová /  Belinda Woolcocková

Smíšená čtyřhra 
  Kimberly Birrellová /  John Millman
  Darja Gavrilovová /  Luke Saville
  Maddison Inglisová /  Benjamin Mitchell
  Jessica Mooreová /  Marc Polmans
  Anastasia Rodionovová /  Chris Guccione
  Arina Rodionovová /  Matt Reid
  Ajla Tomljanovićová /  Nick Kyrgios
  Čeng Saj-saj /  Čung Hjeon

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikačního turnaje hraného mezi 13.–16. lednem 2016.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Australian Open – oficiální stránky 

 
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016
Tenis v Austrálii v roce 2016